Батьков — название населённых пунктов:

Украина 
 Батьков — село в Бродовском районе Львовской области.
 Батьков — село в Радивиловском районе Ровненской области.